Халпа де Мендез има више значења:

 Општина Халпа де Мендез (Табаско), општина у савезној држави Табаско у Мексику
 Халпа де Мендез (Халпа де Мендез, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику